El nombre coreano Kim Jong-il hace referencia a lo siguiente:

Kim Jong-il, presidente y dictador de Corea del Norte desde 1994 hasta 2011.
Kim Jong-il, atleta surcoreano.
Kim Yong-il, Premier de Corea del Norte desde 2007 hasta 2010; y cuyo nombre a pesar de sonar igual al de Kim Jong-il no debe confundirse con éste ya que ambos nombres se escriben de diferente forma (nombres parecidos, se escriben de diferente forma, pero suenan igual).
Orden de Kim Jong-il, condecoración de Corea del Norte que lleva el nombre de Kim Jong-il.